Менцикен () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.

Входит в состав округа Кульм. Официальный код — 4139.

На 31 декабря 2021 года население составляло 6666 человек.

1 января 2023 года к Менцикену была присоединена коммуна Бург (население на 31.12.2021 — 1066 человек).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница